Moeder
 Moeder (monument), een oorlogsmonument in Zuid-Holland.
 Moeder (single), een single van Clement Peerens Explosition uit 2000
 Moeder (tijdschrift), een tijdschrift uit de eerste helft van de 20e eeuw

Zie ook 
 De Moeder (Nielsen)